Александровка 1-я — название населённых пунктов в России:

 Александровка 1-я — деревня в Добринском районе Липецкой области.
 Александровка 1-я — село в Неклиновском районе Ростовской области.
 Александровка 1-я — село в Ржаксинском районе Тамбовской области.
 Александровка 1-я — деревня в Уваровском районе Тамбовской области.

См. также 
 Александровка Первая